Бидло () — зневажлива назва, яку вживала шляхта Речі Посполитої стосовно кріпаків чи людей нижчих верств суспільства взагалі, дослівно — «худоба». В останньому значенні використовується досі.
 Бидло — давня узагальнена назва всіх свійських форм (порід) Bos taurus, велика рогата худоба.
 «Бидло» — п'єса з циклу «Картинки з виставки» М. П. Мусоргського.
 «Бидло» — пісня з альбому «Щасливої дороги» гурту «Брати Гадюкіни».